Miejscowości w Polsce:
 Brzeszczki Duże
 Brzeszczki Małe